Arthur Rosson – regista inglese
 Harold Rosson –  direttore della fotografia statunitense
 Richard Rosson – regista e attore statunitense